Джордж Аллен «Слим» Ааронс (29 октября 1916 — 30 мая 2006) — американский фотограф, известный съёмками «красивой жизни» высшего общества, светских персон, кинозвёзд и прочих знаменитостей.

Биография 

Слим Ааронс родился в Нью-Йорке в 1916 году. В возрасте 18 лет он вступил в армию США, фотографировал для военной академии Вест-Пойнт и позже в качестве военного фотографа участвовал во Второй мировой войне (награждён медалью «Пурпурное сердце»). Его чёрно-белые фотографии этого периода отражают ужасы войны и послевоенной разрухи. Позже, когда ему было предложено сделать фотосессию высадки американского десанта в Корее, Ааронс заявил, что во время боёв понял: единственные пляжи, на которые он готов высаживаться, это те, где загорают красивые девушки.

Демобилизовавшись, Слим Ааронс переехал в Калифорнию и начал фотографировать знаменитостей. Здесь в 1957 году он сделал один из своих самых знаменитых снимков, «Короли Голливуда» (), на котором элегантно одетые актёры Кларк Гейбл, Ван Хефлин, Гэри Купер и Джеймс Стюарт отдыхают на вечеринке в ресторане Romanoff’s. Работы Ааронса публиковались в журналах Life, Town & Country и Holiday.

Некоторые голливудские знаменитости стали его друзьями: в фильме 1954 года «Окно во двор» режиссёра Альфреда Хичкока главный герой — фотограф и живёт в квартире, чей интерьер повторяет обстановку квартиры Ааронса.

Слим Ааронс не пользовался услугами стилистов или гримёров. Его творческим кредо было «фотографировать привлекательных людей, делающих привлекательные вещи в привлекательных местах». Характерный пример такого подхода — сделанный в 1970 году снимок «Сплетни у бассейна» (), изображающий богатых светских дам рядом с домом авторства известного архитектора Рихарда Нойтры. В интервью Ааронс говорил:

Я знал всех. Они приглашали меня на свои вечеринки, так как знали, что я не причиню им вреда. Я был одним из них.

Из общего ряда «гламурных» персонажей, которых фотографировал Слим Ааронс, резко выделялся гангстер Чарльз Лучано по прозвищу «Lucky» («Счастливчик») — один из «боссов» итало-американской организованной преступности. Ааронс следовал за ним повсюду, в том числе в Италию, и сделал множество снимков «крёстного отца».

Слим Ааронс умер в 2006 году в Монтрозе (штат Нью-Йорк) и похоронен в Кембридже (штат Массачусетс).

В 1997 году Марк Гетти, один из основателей Getty Images, целиком выкупил архив фотографа. Режиссёр Фритц Митчелл снял документальный фильм Slim Aarons: The High Life (2017).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Slim Aarons на сайте Getty Images
 Slim Aarons на сайте Getty Images Gallery
 Slim Aarons на сайте International Fine Arts Consortium
 Slim Aarons на сайте Staley-Wise Gallery
 Slim Aarons на сайте Artnet
 A Wonderful Time with Slim Aarons — New York Social Diary

Военные фотографы Второй Мировой войны